Товариство друзів СС () — організація, у яку вступали ті, хто з певних причин не міг бути прийнятий в СС (наприклад, військовослужбовці вермахту, які не могли бути членами НСДАП і СС), або по виконуваній роботі не міг бути членом даної організації, але бажав мати зв'язок з нею. Членство в ній було свідченням політичної благонадійності. Також членами Товариства друзів СС зазвичай були співробітники кримінальної поліції і поліції порядку. Хоча ці поліцейські організації і входили до складу, але їх співробітники в основній своїй масі не були членами (нацисти не могли їм пробачити свого переслідування у 1920-х і на початку 1930-х років). До 1943 року в FM були понад 1 000 000 членів.

Тільки «арійці» могли стати спонсорами СС. Членство в НСДАП не було для цього обов'язковою умовою.

Щомісячний внесок, який підлягає сплаті, визначався індивідуально і також міг бути порівняно низьким, наприклад, одна рейхсмарка. Внесок збирали відділи СС, які мали бути уповноважені рейхсфюрером СС (фінансовою адміністрацією СС). Фінансове управління було організовано Головним господарським і адміністративним управлінням СС. Допоміжні члени СС отримали членський номер і членську книжку, до якої було внесено сплату внеску. До «захоплення влади» підтримуваних було приблизно стільки, скільки активних членів СС; у 1932 р. налічувалося 13 217 прихильників, які платили 17 000 рейхсмарок на місяць. У 1933 році кількість підтримуючих членів зросла до 167 272, які платили близько 357 000 рейхсмарок на місяць.

У квітні 1934 року вперше з’явився щомісячний FM-журнал (ZDB-ID 547718-9), який розсилався всім допоміжним членам. У 1939 році цей журнал досяг тиражем 365 000 примірників.

Галерея

Посилання 
 Структура організації СС.

СС
Історичні громадські організації Німеччини
Третій Рейх